Franciaország
Rieux, település Marne megyében
Rieux, település Morbihan megyében
Rieux, település Oise megyében
Rieux, település Seine-Maritime megyében